Soho může znamenat:

místní název
 Soho – londýnská čtvrť
 SoHo – jedna z částí Manhattanu (South of Houston Street)
 Galaxy SOHO – obchodně-kancelářské centrum od Zahy Hadid
 Soho House – skupina soukromých prestižních klubů
 Soho House – vila v Británii

zkratku
 SOHO, Small Office/Home Office – zkratka z angličtiny "Malá kancelář/domácí kancelář" používaná zejména v IT a obchodu
 SOHO – Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČR (1991–2000), následnickým sdružením je Gay iniciativa v ČR (2001–2006)
 SOHO, Solar and Heliospheric Observatory – americká kosmická sonda

Externí odkazy